Superintendent is een (vaak hooggeplaatste) opzichter of toezichthouder. In het bijzonder kan het verwijzen naar:
 Superintendent (scheepvaart)  - een functie in de scheepvaart (opzichter of toezichthouder van alle technische installaties op een schip)
 Superintendent (Britse politie) - een rang bij de Britse politie (en veel politiekorpsen uit het Britse Gemenebest)
 Superintendent (kerkelijk ambt) - een functie bij verschillende Lutherse en methodistische kerken
 Een van de leden van een commissie van superintendentie